Der BRD Arad Challenger 2014 war ein Tennisturnier, das vom 2. bis 8. Juni 2014 in Arad stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2014 und wurde im Freien auf Sandplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand am 1. und 2. Juni 2014 statt. Bei dieser wurden in drei Runden aus 22 Spielern insgesamt vier Qualifikanten bestimmt. Folgende Spieler hatten sich für das Hauptfeld qualifiziert:
 Bruno Sant’Anna
 Franko Škugor
 Martín Cuevas
 Nikola Čačić

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 104 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 114 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 100 kB)

ATP Challenger Tour 2014
Tennisturnier in Arad (Rumänien)